Ting bezeichnet
 Volks- und Gerichtsversammlungen nach dem alten germanischen Recht, siehe Thing.
 ein Chinesisches Gefäß, siehe Ding (Gefäß)
 den Digitalstift TING, siehe Tiptoi#Alternativen

Ting oder Ding (丁) ist ein chinesischer Familienname. Namensträger:

 Ding Chao (Ting Chao), chinesischer General
 Ding Ruchang (Ting Ruchang), chinesischer Admiral
 Ding Wenjiang (V. K. Ting) (1888–1936), chinesischer Geologe
 Jenny Ting (* 1953), US-amerikanische Immunologin
 Ting Wei-Hua, taiwanische Fischkundlerin
 K. H. Ting (Ding Guangxun; 1915–2012), chinesischer Bischof
 Samuel Chao Chung Ting, US-amerikanischer Physiker
 Shu Ting (* 1952), chinesische Dichterin und Autorin
 Walasse Ting (1929–2010), chinesisch-amerikanischer Maler und Dichter

Siehe auch:
 Ding (Familienname)